Ри́мляне (самоназвание — романи () и, реже употребляемое, квириты (); также римский народ — ) — народ, зародившийся на территории Апеннинского полуострова, в регионе Лациум, в пределах города Рим. Вследствие завоеваний, активной колонизации и политики ассимиляции покорённых народностей, римляне стали основным населением европейской части Римской империи. Римское население провинции Италия стало основой формирования современной итальянской нации.

Значительная часть римских граждан жила вне Апеннинского полуострова и прилегающих островов: к 28 году до н. э. было около 100 колоний и муниципий вне современной Италии.

Язык римлян — латинский язык, получивший название от названия племени латинов.
До IV века н. э. римляне придерживались традиционных верований, с IV века большинство населения составляли христиане.

Численность и расселение 
Согласно цензам число римских граждан с 70-69 года до нашей эры по 28 год до нашей эры увеличилась с 900 тысяч до 4 миллионов, а к 14 году нашей эры до 4,9 миллиона. Такой рост в 4,5 раза нельзя объяснить естественным приростом, поэтому по мнению некоторых учёных в перепись стали включать женщин и детей, но самая распространённая точка зрения, что в ту эпоху римское гражданство было даровано всем италикам.

Стоит отметить, что рост числа римских граждан по цензам не противоречит данным о депопуляции древних римлян, так как увеличение числа римских граждан помимо естественного прироста происходило за счёт предоставления гражданства новым группам населения. Например, при реформе Гракха в ценз вошло большое количество неимущих людей. Законы 90 и 89 года до нашей эры предоставили римское гражданство всем италикам, но процесс практического получения ими гражданства затянулся. В 49 году до нашей эры Цезарь даровал римское гражданство жителям Цизальпинской Галлии, а при Августе продолжилась политика предоставления римского гражданства романизированным провинциям (юг Испании, Сицилия, Нарбонская Галлия).

Распределение римских граждан по территории государства в точности неизвестно, но Белох приводит такой расчёт по Италии уже для 14 года нашей эры: при общем населении в 6-7 миллионов было 2 миллиона рабов и примерно 250 тысяч иностранных граждан. Б. Ц. Урланис
пишет о значительном количестве римских граждан, проживающих вне Италии: к 28 году до нашей эры было около 100 колоний и муниципий вне территории современной Италии. Питер Брант оценивает число римских граждан в провинциях примерно в 375 тысяч человек к 28 году до нашей эры. По другим оценкам число римских граждан в провинции колебалось около отметки в 300 тысяч человек в 28-8 году до нашей эры. Точных данных о числе римских граждан в самом Риме тоже нет, но по данным Белоха в Риме было 1 790 особняков римской знати со средним числом жителей в 50 человек и 46 600 инсул со средним числом жителей в 15 человек.

Истоки римского этноса 
Известно, что на территории Италии проживало несколько различных народностей — племена италиков, этрусков, лигуров, греки и галльские племена на севере. На территории Лациума, к югу от реки Тибр, проживало одно из крупных племён италиков — латины, к северу от Тибра располагались города этрусков, а к востоку ряд других племён италиков — сабины, умбры, эквы, вольски и другие. Первым, кто основательно попытался изучить вопрос корней римского народа, можно считать Б. Г. Нибура, хотя его теория и имеет весьма специфический характер — так, этрусками он считает пеласгов, латинов считает альбанцами и т. п. Однако он и не отбрасывает возможность троянского происхождения римлян, хотя и не считает возможным это доказать.

Теория о «троянском происхождении» римлян берёт начало в легенде, повествующей о том, что Эней в XII веке до н. э., после разгрома Трои в результате Троянской войны, прибыл на берег Лациума с остатками своего народа и, объединившись с местным племенем, создал новый народ — Латинов, названый по имени их царя, на дочери которого Эней женился, а также основал город Лавиниум, названый в честь его жены. Энея римляне считали безусловным прародителем своего народа, что отражалось во всех их верованиях. Эта легенда воспроизведена в народно-историческом произведении Тита Ливия «История от основания города» и затем была изложена Вергилием в национальной римской поэме «Энеида». О троянском происхождении римлян говорит Тацит, называя Трою «памятником нашего происхождения». Впоследствии, после захвата римлянами Троады, римский сенат освободил жителей Илиона от налогов, полагая их «родственниками римского народа».

Формирование римского этноса 

Возникновение римского народа уходит корнями в VIII—V века до н. э. Стратиграфические раскопки на Форуме и Священной дороге, а также на Палатине дали примерное подтверждение традиционной дате основания Рима . Археологический материал позволяет также решить вопрос о том, развивался ли город из единого центра, как утверждает легенда. Большинство археологов в наше время склоняется к точке зрения, признающей возникновение Рима результатом длительного и сложного процесса слияния (синойкизма) отдельных изолированных общин — поселений на римских холмах.

Согласно легенде, из рода царей, основанного в Лациуме Энеем, происходит «основатель Рима» и собственно римского народа — Ромул. Момент основания им Рима древнеримские историки «вычислили» с большой точностью: они датируют его 21 апреля 753 г. до н. э. Разумеется, дата эта совершенно искусственная, и может быть принята лишь весьма условно. Однако день 21 апреля — древнейший пастушеский праздник Парилии — важен в том плане, что подтверждает приоритет скотоводства над земледелием по отношению к догородскому, «доримскому» населению долины Тибра.

По той же легенде, население Рима формировалось из рабов и беглецов Центральной Италии. Это же обстоятельство подвигло царя Ромула начать войну и захватить женщин соседнего племени Сабинов, поскольку мизерное число новоиспечённых жителей имело жён, а война укрепила бы и сплотила население.

Братья стояли перед выбором: либо распустить беглых рабов, во множестве собравшихся вокруг них и тем самым потерять все своё могущество, либо основать вместе с ними новое поселение. А что жители Альбы не желали ни смешиваться с беглыми рабами, ни предоставлять им права гражданства, с полной очевидностью явствует уже из похищения женщин: люди Ромула отважились на него не из дерзкого озорства, но лишь по необходимости, ибо доброю волей замуж за них никто не шёл. Недаром они с таким необыкновенным уважением относились к своим силою взятым женам.

Расширение границ римского государства характеризуется одной особенностью: римляне, захватывая поверженный город Лациума переселяли половину его жителей в свой город, а часть коренных римлян во вновь захваченный. Таким образом происходило смешение и ассимиляция жителей соседних городков с римлянами. Об этом упоминает и Тацит. Такая участь постигла Фидены, Вейи, Альба-Лонгу и другие города. Крюков и Нибур в своих работах приводят теорию смешанного этнического характера первоначальных римлян, причём обоих сословий, так что патриции — латины с незначительной примесью сабинов, а плебс — латины с сильной примесью этрусков. Если обобщить весь «царский период» римской истории, когда происходило возникновение римского этноса, можно сказать, что в результате ассимиляции римский народ сформировался из трёх основных составляющих — латинов, этрусков и племён, родственных латинам и проживавших к востоку от Тибра, основным из которых были сабины — как об этом пишет Моммзен. Согласно легенде, древнейшее население Рима делилось на три трибы — Рамны (латины), Тиции (сабины) и Луцеры (этруски).

Согласно Титу Ливию, с 616 по 510 г. до н. э. в Риме правила династия этрусских царей: Тарквиний Древний, Сервий Туллий, Тарквиний Гордый, что было следствием активной этрусской экспансии на юг. Имела место этрусская иммиграция, приведшая к возникновению в Риме целого этрусского квартала (vicus Tuscus), и значительное культурное влияние этрусков на римское население. Однако, как указывает Ковалёв в своей «Истории Рима», этрусский элемент по сравнению с латинско-сабинским был не столь значителен.

Римский народ во времена Республики 

Дальнейшее развитие римский народ получил во времена Республики. После свержения царской власти в государстве, два социально обозначившихся класса, патрицианские роды и плебеи, оказались лицом к лицу и начали между собой активную борьбу. Патриции — по-видимому, коренное население города — обладало преимуществом перед плебеями не столько в имущественном, сколько в правовом смысле, поскольку плебеи, по сути пополнявшиеся за счёт пришлых элементов-иммигрантов, вольноотпущенников и т. п. — были полностью лишены политических прав, однако после реформ Сервия Туллия составляли основу римской армии. Постепенно в результате борьбы между сенатом и плебсом, плебеи добились равных прав с патрициями и богатые плебейские роды влились в римскую аристократию, сформировав нобилитет.

Римская аристократия продолжила активную внешнюю политику царей. Постоянные войны с соседями привели Рим к подчинению им всей Италии. Подчиняя соседние народы, римляне регулировали взаимоотношения с ними с помощью права гражданства.

Римский сенат с неохотой раздавал гражданство и старался законсервировать уже существующий статус-кво. Члены Латинского союза получили гражданство после Латинских войн, а большая часть остальных италиков — только после Союзнической войны по закону Луция Юлия Цезаря 90 г. до н. э, и то римляне даровали права гражданства всем италикам, но приписали их лишь к 8 (либо к 10) новым трибам, а не ко всем 35, что не давало им практически никакого социально-политического влияния.

После подчинения Апеннинского полуострова, римляне стали активно набирать в армию италиков. Население города Рима также росло за счёт прибывавшей массы италиков. Этому способствовал процесс разорения и обезземеливания италийского крестьянства. Для ветеранов и части жителей Рима основывались колонии по всей Италии.

Через систему гражданства, военную службу а также сеть римских колоний, раскинувшихся на Апеннинском полуострове, римляне постепенно ассимилировали многочисленные племена и народности, проживавшие в Италии. Латинский язык стал доминирующим и постепенно вытеснил все другие языки. Аристократия италиков постепенно влилась в римскую.

Кроме того, в результате римских завоеваний за пределами Италии, в римский народ постепенно начинают проникать неиталийские народности — главным образом в виде рабов и вольноотпущенников, а также переселенцев в г. Рим из провинций. Эти инородные элементы характеризуются пестротой этнического состава — греки, финикийцы, сирийцы, галлы, германцы и т. п. Все они постепенно вливались в римский плебс.

В результате гражданских войн погибло очень много представителей старой римской аристократии. Из известных 56 патрицианских родов, к началу III века до н. э. остаётся лишь 18. Их место постепенно занимают выходцы из регионов. Плебс в это время активно постоянно пополняется пришельцами из завоёванных областей и вольноотпущенниками.

Трансформация римского этноса во времена Империи 

В I—II вв. н. э. происходит постепенное растворение римского этноса в ассимилированном им и вновь формирующемся более многочисленном италийском (итало-римском) этносе. Этот процесс усугубляется ещё больше во времена Империи. В связи с тем, что римский народ образовался из италиков, получал из них постоянную подпитку в виде переселенцев, стекавшихся со всей Италии и вливавшихся в плебс, само понятие римский гражданин подразумевало определённую преемственность — как фамильную, так и культурно-этническую.

Во времена империи ситуация начала меняться. Уже не сенат, а император определял, кому даровать гражданство, руководствуясь личными мотивами. Старая римская аристократия исчезала. Её место занимала новая, формирующаяся по принципу богатства, и этническое происхождение её в большинстве случаев было не италийским, а восточным.

Кроме того, средством ассимиляции покорённых неиталийских народностей была служба в римской армии, получившая особую интенсивность после реформы, проведённой Гаем Марием (реформа римской армии 107 г. до н. э.). Перегрины, отслужив во вспомогательных войсках, а впоследствии и в легионах, получали право гражданства. В период империи легионы, располагавшиеся на границах, стали комплектоваться по месту дислокации, что привело к активной романизации близлежащего населения.

Тем не менее, несмотря на то, что собственно римский народ «утонул в массе италиков», римская культура и латинский язык стали доминирующими в западной части империи. Императоры раздавали гражданство жителям империи и вводили в сенат аристократию из провинций. Этот процесс был юридически оформлен эдиктом императора Каракаллы 212 года, предоставлявший римское гражданство всему свободному населению империи (Эдикт Каракаллы). Через систему гражданства, колонии и службу в армии к III веку н. э. неиталийские народности, проживавшие в Галлии, Испании, Северо-западной Африке и Балканах постепенно ассимилировались и стали считать себя римлянами — так называемый «процесс романизации», а эти территории стали называться «Старая Романия». Этот процесс лишь поверхностно затронул Римскую Британию, в связи с её отдалённостью от центра, и практически не затронул восточные провинции, так как их культура, в основном эллинская, ни в чём не уступала римской. Таким образом, в Галлии возникла народность, называемая галло-римляне, в Испании — иберо-римляне, в Италии — итало-римляне, на Балканах — иллиро-римляне, в Дакии — дако-римляне, в Римской Африке — афро-римляне, в Реции — рето-римляне, в Британии — романо-бритты. Всех их объединяла общая культура — римская, единый язык — народная латынь, принадлежность к одному государству, общие законы, и ещё более консолидировало этносы появление единой религии — христианства.

Трансформация римского народа в современные романские народы 
После утраты римлянами государственности римский народ продолжил своё существование под управлением германских королей. Характерной этнической особенностью римлян в этот период была неоднократно отмечаемая историками политическая и военная пассивность, а также интенсивная деятельность на религиозном поприще. Во время распада Западной Империи, формально завершившегося в 476 г., а фактически в 480 г., после смерти последнего законного императора Юлия Непота, была нарушена целостность средиземноморских коммуникаций, а римские провинции попали под власть германцев, и каждый из романских регионов бывшей империи начал развиваться самостоятельно на основе автохтонного элемента, римской культуры и пришлых варварских племён.

Прокопий Кесарийский обозначил Аэция Флавия как «последнего римлянина» — последнего выдающегося римского полководца, прославившегося победами. Последним национальным государством римлян считается Суассонская область комита Сиагрия в Галлии, павшая под натиском франков в 486 г. Такие римские анклавы существовали как в Галлии, так и в Испании и, возможно, в Британии — например, Амброзий Аврелиан, прототип короля Артура.

Самосознание населения как римлян и принадлежащих к римскому народу отчасти сохранялось ещё в период раннего средневековья, что видно по «варварским кодексам», где противопоставлялся германец и римлянин, например Салическая правда в Галлии, которая написана на вульгарной латыни. В Галлии романское население после утраты государственности и завоевания франками старалось сблизится с завоевателями, это проявлялось и в смешанных браках и принятии германских имен. Этому же способствовала общая религия и политика франкских королей, что можно наблюдать в «Истории франков» Григория Турского. Такие тенденции наблюдались и в Испании.

Дольше всего римская народность продержалась в Италии, как в связи с тем, что Италия была главным римским и наиболее романизированным регионом и здесь находился г. Рим, так и то, что завоевателям — чужеземцам не удавалось удержаться здесь надолго и создать своё государство. Население Италии и прилегающих областей во времена Остготского королевства было бесспорно римским. В этот период живёт «последний выдающийся римский государственный деятель» (как его обозначила Уколова В. И.) и последний философ античности — Боэций. Римляне не смешиваются с готами, несмотря на попытки Теодориха сблизить оба народа, готы живут обособлено и исповедуют арианство в отличие от местного населения. Тяжёлые войны между византийцами и готами привели к истреблению последних и их уходу в неизвестном направлении из Италии и существенному сокращению римской аристократии, которая беспощадно уничтожалась готами, о чём писал ещё Прокопий Кесарийский. Эта война привела к почти поголовному уничтожению аристократов римского сената — старейших римских родов и снижению численности населения города.

Римское самосознание существовало во времена вторжения и правления лангобардов. Вторжение этого германского племени под предводительством Альбоина нанесло ещё больший ущерб римскому населению Италии. Как пишет Павел Диакон в «Истории Лангобардов»:

«…он (Альбоин) многих знатных римлян истребил мечом, многих изгнал из Италии…»

В этой войне римская аристократия весьма пострадала, особенно в северной Италии, а коренное население было распределено по трибам и вынуждено платить 1/3 часть своих доходов завоевателям. Лангобарды долгое время не смешивались с римским населением, составляя малочисленную правящую верхушку регионов, хоть браки и не были запрещены. Но в конце концов лангобарды растворились среди более многочисленного и культурного романского населения.

Процесс романизации продолжался даже после утраты римлянами национального государства, например — растворились лангобарды в Италии, готы в Испании и т. п. В этот период инструментом романизации была не армия, а религия — христианство, впитавшее все особенности римской культуры и использовавшее латинский язык как общецерковный.

Последним упоминанием о римском народе можно считать правление Карла Великого — около 800 г. н. э. Карл принял титул «Император римлян», пребывая в Риме, о чём можно прочитать у Грегоровиуса. В дальнейшем, после распада империи Карла, жители Италии рассматриваются уже как итальянцы.

Афро-римляне и иллиро-римляне постепенно исчезли, растворившись и ассимилировавшись в народах-завоевателях — арабах и славянах соответственно (либо развились в албанцев). Итало-римляне, галло-римляне, дако-римляне и иберо-римляне положили основу современных наций — итальянцев, французов, румын, и испанцев. На Балканском полуострове романизированное население частично сохранилось до сих пор, хоть и не создало своей государственности.

Впоследствии, в Средние века, римлянами себя идентифицировали исключительно жители города Рима и прилегающих к городу районов.

См. также 
 Частная жизнь римлян

Примечания

Литература 
 Цицерон «Республика», VI, 22 — Сон Сципиона.
 История народа римского / Соч. Тита Ливия Падуанского; Пер. [и предисл.] А. Клеванова. [Т. 1]-5. — Москва : тип. Волкова и К°, 1858—1867. — 5 т.; 24. Содержание утраченных книг от 45 до 140 и все уцелевшие отрывки из них / Пер. и изд. А. Клеванов, канд. Моск. ун-та и член Моск. о-ва истории и древностей. — 1867. — [4], 474, V с.
 Дионисий Галикарнасский — «История Рима», I.
 Плутарх «Сравнительные жизнеописания: Жизнь Ромула, Нумы Помпилия, Камилла».
 Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. О знаменитых людях (фрагменты). / Пер. и прим. М. Л. Гаспарова, статья Е. М. Штаерман. Отв. ред. С. Л. Утченко. (Серия «Литературные памятники»). М., Наука. 1964
 Аппиан. Римская история. Гражданские войны
 Дион Кассий. Римская история
 Прокопий Кесарийский. Война с готами
 Грегоровиус Фердинанд. История города Рима в Средние Века

Ссылки 

 Roman census figures

Древний Рим